Osoby o tym nazwisku:
 Marita Sandig – niemiecka wioślarka, olimpijka
 Rudolf Sandig – niemiecki oficer